Газеев — это фамилия:

 Газеев, Евгений Иванович (род. 1950) — российский политик.
 Газеев, Рашит Хамисович (1954—2021) — советский и российский художник.